USS Scout (1903), een Amerikaans patrouilleschip.
 USS Scout (SP-114), een Amerikaans patrouilleschip.
 USS Scout (AM-296), een Amerikaanse mijnenveger van de Admirableklasse
 USS Scout (1990), een Amerikaanse mijnenjager van de Avengerklasse